Виджайя (Виджая; санскр. Vijaya = «победа») — многозначный термин:

 Виджая — одно из имён индуистской богини плодородия .
  — один из городов исчезнувшей империи Тямпа.

Персоналии
 Виджая — слуга Вишну.
 Виджая (правил ок. 543—505 до н. э.) — первый правитель Шри-Ланки.
 Виджайя, Анжелик (род. 1984) — индонезийская теннисистка.

Прочее
  — лук легендарного индуистского героя Карны.

См. также 
 Виджаянагарская империя — исчезнувшая империя в Индии.